NGC 1741A, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus
 NGC 1741B, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus